Alder Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alder Mountain (Nevada)
 Alder Mountain (Oregon)

Siehe auch:
 Alder Hill
 Alder Peak